Connecticut Open 2014, właściwie Connecticut Open presented by United Technologies 2014 – tenisowy turniej WTA rangi WTA Premier w sezonie 2014 z cyklu Connecticut Open rozgrywany w dniach 17–23 sierpnia 2014 roku w New Haven na kortach twardych o puli nagród 710 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Stanach Zjednoczonych